Stephen Booth peut faire référence à :
  (1933-), professeur d'anglais ;
 Stephen Booth (1952-), écrivain britannique, auteur de roman policier ;
 (1963-), joueur de cricket.